Il BH Telecom Indoors è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento. Faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente nella Olympic Hall Zetra di Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, dal 2003 al 2013.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni